Sanhédrin peut désigner :
 Sanhédrin, l'assemblée législative traditionnelle d’Israël ainsi que son tribunal suprême ;
 Sanhédrin, un des dix traités de l'ordre mishnique Nezikin, l'une des plus importantes sources d'inspiration pour le judaïsme rabbinique.

Sanhedrin peut désigner :
 Sanhedrin, un album double de Masada, sorti en 2005.